La Superliga du Kosovo 2021-2022 est la  du Championnat du Kosovo de football également appelé BKT Superliga e Kosovës pour des raisons de sponsoring. La saison a débuté le . Dix équipes disputent cette compétition, chacune d'entre d'elles affrontant l'ensemble des autres équipes pour un total de . 

Le FC Pristina est le tenant du titre.

Équipes participantes

Classement

Résultats

Barrage de relégation 

|}
Légende des couleurs

Notes et références

Liens externes 
ffk-kosova.com

2021-2022
Kosovo M1
2021 au Kosovo
2022 au Kosovo